Филимоново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Филимоново — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Филимоново — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Филимоново — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Филимоново — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Филимоново — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Филимоново — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Филимоново — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Филимоново — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Филимоново — село в Канском районе Красноярского края.
 Филимоново — деревня в Дмитровском районе Московской области, сельское поселение Костинское.
 Филимоново — деревня в Дмитровском районе Московской области, городское поселение Яхрома.
 Филимоново — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Филимоново — деревня в Пронском районе Рязанской области.
 Филимоново — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Филимоново — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Филимоново — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Филимоново — деревня в Одоевском районе Тульской области.
 Филимоново — деревня в Юкаменском районе Удмуртии.
 Филимоново — село в Чебаркульском районе Челябинской области.
 Филимоново — деревня в Брейтовском районе Ярославской области, Гореловское сельское поселение.
 Филимоново — деревня в Брейтовском районе Ярославской области, Прозоровское сельское поселение.
 Филимоново — село в Переславском районе Ярославской области.
 Филимоново — село в Ростовском районе Ярославской области, сельское поселение Поречье-Рыбное.
 Филимоново — деревня в Ростовском районе Ярославской области, Петровское сельское поселение.
 Филимоново — село в Ростовском районе Ярославской области, Петровское сельское поселение.
 Филимоново — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.